Адмиралтейств-совет — орган военно-морского управления в Российской империи, образованный в 1827 году из Адмиралтейств-коллегии и вначале отвечавший за хозяйственную часть флота, являясь совещательным органом при морском министре.

С 1836 года самостоятельное высшее военно-морское учреждение по хозяйственной части под председательством первоначально начальника Главного морского штаба, а с 1860 — главного начальника флота и морского ведомства.

В 1907 году преобразован в высший законодательный и распорядительный орган флота (под председательством морского министра), непосредственно подчиненный верховной государственной власти, аналогично Военному совету. К функциям Адмиралтейств-совета прибавилось рассмотрение программ кораблестроения, проектов плаваний и боевого комплектования кораблей, а также хозяйственных дел, решение которых превышало власть министра.

Упразднён декретом Совнаркома от  года, вступившим в силу  года.

Члены Адмиралтейств-совета 
Адмиралтейств-совет состоял из председателя, вице-председателя и 5 членов.

 К 1905 г.:

 Великий князь Алексей Александрович, пред. — 1882—1905 гг.
 Авелан Ф. К., вице-пред. — 1903—1905 гг.
 Скрыдлов Н. И. — 1904—1909 гг.
 Диков И. М. — 1898—1907 гг.
 Верховский В. П. — 1902—1908 гг.
 Купреянов Я. И. — с 1903 г. (по 1907? 1908?)
 Пилкин К. П. — 1889—1909 гг.

 1905—1907:

 Бирилев А. А., пред. — 1905-07 гг.
 Римский-Корсаков Н. А., вице-пред. — 1906-07 гг.
 Диков И. М.
 Скрыдлов Н. И.
 Верховский В. П.
 Купреянов Я. И.
 Пилкин К. П.

 1907—1908:

 Диков И. М., пред. — 1907-09 гг.
 Бострем И. Ф., вице-пред. — 1907-08 гг.
 Верховский В. П.
 Гильдебрант А. Я. — 1907—1915 гг.
 Яковлев Н. М. — с 1907 г.
 Скрыдлов Н. И.
 Пилкин К. П.

 1908—1909:

 Диков И. М. — пред.
 Воеводский С. А., вице-пред. — 1908—1909 гг.
 Гильдебрант А. Я.
 Яковлев Н. М.
 Скрыдлов Н. И.
 Вирен Р. Н. — 1908—1909 гг.
 Пилкин К. П.

 1909—1911:

 Воеводский С. А., пред. — 1909—1911 гг.
 Григорович И. К., вице-пред. — 1909—1911 гг.
 Зацаренный В. М. — с 1909 г.
 Рейценштейн Н. К. — 1909—1916 гг.
 Щенснович Э. Н. — 1909—1910 гг.
 Яковлев Н. М.
 Гильдебрант А. Я.

 1911—1912:

 Григорович И. К., пред. — 1911—1917 гг.
 Бубнов М. В., вице-пред. — 1911—1912 гг.
 Зацаренный В. М.
 Яковлев Н. М.
 Гильдебрандт А. Я.
 Рейценштейн Н. К.
 Литвинов В. И. — с 1911 г.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Морское министерство Российской империи
Государственное устройство Российской империи
Санкт-Петербургское адмиралтейство
Организации, основанные в 1827 году
Организации, закрытые в 1917 году